Anse est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Science et technique 
 Anse, une poignée pour porter des objets (arrosoir, cratère de Derveni, ...). 
 Anse, petite baie.
 Anse, odonyme français, c'est-à-dire nom donné à une voie de circulation. 
 Anse (mathématiques), un terme mathématique utilisé en topologie.
 Anse de Henle, en médecine, partie du rein.
 Anse cervicale, un nerf du cou.
 A-NSE, entreprise française de ballons dirigeables et captifs pour des missions de surveillance et de renseignement.

Toponymes

Anse (Rhône), commune française, située dans le département du Rhône.
 Les Anses-d'Arlet, commune française, située dans le  département de la Martinique.
 Anse-Bertrand, commune française, située dans le  département de la Guadeloupe.
 L'Anse Rouge : plage sur l'île de Noirmoutier

Anse aux Anglais, village situé sur le littoral nord de l’île Rodrigues, en République de Maurice
 Anse-Bleue, village du Nouveau-Brunswick, au Canada.
 L'Anse aux Meadows, (nom déformé de l'Anse-aux-Méduses en français) se situe à la pointe septentrionale de l'île de Terre-Neuve.
 L'Anse-Saint-Jean, municipalité canadienne du Québec.
 Zec des Anses, zone d'exploitation contrôlée située à la Baie des Chaleurs, à Chandler, dans la MRC Le Rocher-Percé, en Gaspésie, au Québec.